Stengelin  ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Stengelin (1852–1938), französischer Portrait- und Landschaftsmaler, Radierer und Lithograph
 Dietlinde Stengelin (* 1940), deutsche Malerin 
 Ernst Stengelin (1911–1943), SS-Unterscharführer
 Hermann Stengelin (1871–1948), Abgeordneter im württembergischen Landtag

Siehe auch:
 Stenglin
 Stenglein